Mielatz ist der Name von
 Arno Mielatz (1916–nach 1952), deutscher Werkzeugmacher und Ingenieur, Widerstandskämpfer und Journalist
 Charles Mielatz (Charles Frederick Mielatz; Charles Frederick William Mielatz; Karl Friedrich Wilhelm Mielatz; 1864–1919), deutsch-amerikanischer  Radierer, Grafiker, Maler und Lithograf; Pionier der Mehrplatten-Farbradierung